Jokkmokk kan syfta på:

 Jokkmokks kommun – en kommun i Norrbottens län
 Jokkmokk – centralort i Jokkmokks kommun
 Jokkmokks socken – en socken i Lappland 1607–
 Jokkmokks landskommun –  en tidigare kommun i Norrbottens län 1874–1970
 Jokkmokks församling – en församling i Luleå stift
 Jokkmokks distrikt – ett distrikt i Jokkmokks kommun och Norrbottens län 2016–
 Jokkmokks tingslag – ett tidigare tingslag i Norrbottens län 1680–1971, innan omkring 1940 Jokkmokks lappmarks tingslag

Se även
 Jokkmokks kyrka